Итаобин ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья. Входит в экономико-статистический  микрорегион Педра-Азул. Население составляет 21 946 человек на 2006 год. Занимает площадь 679,889 км². Плотность населения — 32,3 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 56.997.640,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.634,39 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,689 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс